L118 Light Gun – brytyjska haubica holowana
 L118A1 – brytyjskie oznaczenie karabinu wyborowego Accuracy International Arctic Warfare